Михаил Петерсон: Петерсон, Михаил Николаевич (1885—1962) — русский и советский лингвист.
 Петерсон, Михаил Федорович (1827—1889) — русский архитектор, Петербургский городской архитектор (1876—1879).